Юловское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Юловское сельское поселение — входит в Сальский район Ростовской области.
 Юловское сельское поселение — входит в Целинский район Ростовской области.